Акфред (; умер в ) — герцог Аквитании, граф Оверни, Макона и Буржа с 926. Сын Акфреда I, графа Каркассона и Разе, и Аделинды, дочери Бернара Плантвелю. Представитель династии Беллонидов.

Биография 
Во время правления своего брата, герцога Гильома II Молодого, Акфред был графом Веле, Жеводана, и, вероятно, также аббатом  в Бриуде. В ходе войны его брата с королём Франции Раулем, Акфред оккупировал Невер, временно управляемый Гербертом II, графом де Вермандуа.

Акфред стал герцогом Аквитании в 926 году после смерти брата Гильома II, но умер через год. О его браке или потомстве ничего не известно. Аквитанским герцогством завладел граф Пуатье Эбль.

Литература

Ссылки 
 Сайт Foundation for Medieval: Аквитания
 Сайт histoire médiévale de la Bourgogne et de la Franche-Comté: Histoire de Mâcon

Графы Оверни
Герцоги Аквитании
Графы Макона
Маркизы Готии
Беллониды
Герцоги Франции X века
Графы Франции X века